Шестако́в — російське прізвище. Жіноча форма — Шестакова.

Відомі носії:
 Шестаков Аркадій Миколайович (* 1939) — український державний і політичний діяч.
 Шестаков Валентин Олександрович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Шестаков Дмитро Петрович (1869—1937) — історик античності, філолог-класик, візантолог, поет, перекладач.
 Шестаков Євгеній Васильович (* 1976) — колишній український боксер-любитель.
 Шестаков Лев Львович (* 1915 — † 1944) — учасник Другої світової війни, льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Шестаков Сергій Сергійович (* 1990) — український футболіст.
 Шестаков Сергій Юрійович — полковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища